Jaffee ist der Familienname folgender Personen:

 Al Jaffee (* 1921), US-amerikanischer Cartoonist
 Irving Jaffee (1906–1981), US-amerikanischer Eisschnellläufer

Siehe auch:
 Jaffe